Arroyo Ceibal ist der Name folgender Fließgewässer in Uruguay:

 Arroyo Ceibal, Bach in Salto
 Arroyo Ceibal Chico, Fluss im Departamento Salto
 Arroyo Ceibal Grande, Fluss im Departamento Salto
 Arroyo Ceibal (Río Uruguay), Nebenfluss des Río Uruguay
 Arroyo Ceibal (Río Negro), Nebenfluss des Río Negro (Uruguay)

Arroyo Ceibal ist der Name folgender Orte:
 Arroyo Ceibal (Santa Fe), Siedlung in der Provinz Santa Fe, Argentinien